Гвиди, Гвидо:
  (1891—1983) — итальянский лётчик и авиаконструктор, обладатель ряда мировых рекордов.
 Гвиди, Гвидо (1509—1569) — итальянский медик, хирург и анатом.